Henryk Olszewski – polski kierowca rajdowy, mistrz Polski 1957
 Henryk Olszewski (1922–2020) – polski aktor i reżyser teatralny
 Henryk Olszewski (1932–2021) – polski historyk prawa, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki
 Henryk Olszewski (ur. 1952) – polski trener lekkoatletyczny
 Henryk Olszewski – polski psycholog, dr hab.